Batalla d'Uclés (1108), enfrontament (30 de maig de 1108) entre l'exèrcit d'Alfons VI de Castella i l'almoràvit d'Ali ibn Yusuf.
 Batalla d'Uclés (1809), enfrontament entre l'exèrcit francès contra l'espanyol, en el context de la Guerra de la Independència Espanyola.